Abart steht für:
 Varietät (Biologie), in der Taxonomie eine geringfügige Abweichung von einer Art
 Abart (Philatelie), speziell bei Briefmarken die Abweichung einer Eigenschaft vom gewünschten Ergebnis

Abart ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Abart (1769–1863), Südtiroler Bildhauer
 Barbara Abart (* 1985), italienische Naturbahnrodlerin

Siehe auch:
 Abarth
 Abartigkeit